Зіна Гаррісон була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Пем Шрайвер виграла титул, перемігши у фіналі Гелену Сукову з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Гелена Сукова (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 n/a
  Елізабет Смайлі (2-ге коло)
  Іноуе Ецуко (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Енн Мінтер (3-тє коло)
  Ева Пфафф (1-ше коло)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Маріанн Вердел (2-ге коло)
  Енн Генрікссон (3-тє коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 New South Wales Open 1988 Draw (Archived 2009-09-28)

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд